Claren oder Clarén ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Clarén (* 2009), deutscher Synchronsprecher
 Cosmo Clarén, deutscher Synchronsprecher
 Marius Clarén (auch: Marius Götze-Clarén; * 1978), deutscher Synchronsprecher, Synchronautor und Synchronregisseur
 Sebastian Claren (* 1965), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Vicco Clarén, deutscher Synchronsprecher

Claren steht für:
 Claren (Glockengießer), Glockengießerfamilie